Vassesi – abitanti di Quero Vas
Vassesi – abitanti di Vas (Quero Vas)